

Кузнецова — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Кузнецова — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область